Dzienniki z Niebieskiej Szkoły – polski film dokumentujący Niebieską Szkołę. Rejs odbył się jesienią 2012 roku na pokładzie statku STS Fryderyk Chopin. Przez dwa miesiące uczniowie pokonali Ocean Atlantycki i dopłynęli do Wysp Karaibskich.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie filmy dokumentalne